Reiterbild steht für:
Reiterbildnis
Reiterstandbild